Sisak (Kroatië), een stad in Kroatië
 Siscia (geslacht), een geslacht van cicaden